Стрежево́й — город на крайнем северо-западе Томской области России, образует городской округ Стрежевой как единственный населённый пункт в его составе и является городом областного подчинения.

Население — 39 903 чел. (). Основан в 1966 году на реке Пасол (приток Оби).

Физико-географическая характеристика 
Стрежевой расположен в 635 км к северо-западу от Томска. Окружён территорией Александровского района; при этом на крайнем северо-западе территория городского округа Стрежевой граничит с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Город расположен в зоне северной тайги и болот, на берегу правой протоки реки Обь — реки Пасол (в переводе с хантыйского — «протока»).

С конца мая по август длится период белых ночей.

 Климат
По природно-климатическим условиям Стрежевой приравнен к местностям Крайнего Севера. Климат резко континентальный с продолжительной зимой и коротким летом; согласно классификации климатов Кёппена — субарктический (индекс Dfc). Средняя температура воздуха за год — −2,5 °C. Абсолютная минимальная температура воздуха — −62 °C, абсолютная максимальная температура — +40 °C. Средняя температура июля — +17,9 °C, средняя температура января — −25,7 °C. Число дней со снежным покровом — 195, высота снежного покрова — 60—80 см. Первый снег выпадает в октябре и окончательно оттаивает в апреле. Продолжительность безморозного периода в городе — 83—89 дней. Продолжительность отопительного сезона — 250—260 дней. Годовое количество осадков на территории колеблется от 425 мм до 679 мм при норме 510 мм, из них на теплый период года приходится 347 мм, на холодный период — 243 мм.

Характерной особенностью климата Стрежевого и его окрестностей являются резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха. Суточный перепад давления может доходить до 10 мм рт. ст. Суточный перепад температуры может составлять до 20—25 °C. Повторяемость погоды, благоприятной для человека, составляет менее 73 дней (20 %) в году, число дней с суровой погодой в дневные часы — от 60 до 100. Территория располагается в зоне ультрафиолетовой недостаточности более 4 месяцев в году.

История 
Город унаследовал название от располагавшейся в этой местности рыбацкой деревни Стрежевое. Название производно от русского диалектного стреж, стрежень — «крутой берег реки», «русло, быстрина, протока, стремнина».

В 1931 году (по другим данным, в 1932 году) спецпереселенцами была основана деревня.

Стимулом к развитию этой территории стало открытие на севере Томской области месторождений нефти. 13 января 1966 года приказом «Главтюменьнефтегаза» было создано нефтепромысловое управление «Томскнефть». Летом того же года для освоения первого в области нефтяного месторождения рядом со спецпереселенческой деревней Стрежевой развернулось строительство посёлка для нефтедобытчиков. Посёлок нефтяников был основан 23 июля на берегу реки Пасол. Руководил строительством главный инженер и одновременно и. о. начальника «Томскнефти» Н. Ф. Мержа. Официальной датой основания города считается 1 сентября 1966 года — день добычи первой тонны нефти. В сентябре 1966 года в газете «Правда» писали о строительства на «нефтяной целине» города Стрежевой.

16 января 1967 года исполком Томского областного Совета депутатов трудящихся отнёс село Стрежевое Александровского района к категории рабочих посёлков с присвоением ему наименования Стрежевой.

В конце 1960-х годов Стрежевой был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В 1969 году на освоение целины приехал студенческий строительный отряд боевая комсомольская дружина «Север» Казанского авиационного института.

В посёлке жили нефтяники, обслуживавшие вахтовым методом буровые установки Соснинско-Советского месторождения нефти.

К 1975 году построили аэропорт «Стрежевой».

5 апреля 1978 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Стрежевой преобразован в город областного подчинения.

В 1981 году основан краеведческий музей.

С 2004 года — Городской округ.

Ещё ранее на территории нынешнего города были поселения восточных хантов.

Население 

 Национальный состав

В Стрежевом проживают русские, украинцы, татары, башкиры, азербайджанцы, казахи, немцы. Из коренных народов Севера проживают ханты, манси и селькупы.

Местное самоуправление 

Структуру органов местного самоуправления города в форме городского округа составляют:
 Дума городского округа Стрежевой — представительный орган муниципального образования;
 Мэр городского округа Стрежевой — глава муниципального образования;
 Администрация городского округа Стрежевой — местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования);
 Ревизионная комиссия городского округа Стрежевой — контрольно-счётный орган муниципального образования.

Главой (мэром) городского округа является Дениченко Валерий Валериевич. Валерий Харахорин покинул пост мэра Стрежевого в сентябре 2021 года, когда стал депутатом облдумы.

Председателем Думы городского округа является Гришко Нина Алексеевна.

Территориальное деление 
В городе имеется 10 микрорайонов (1, 2, 3, 4А, 4Б, 5, 6 (3ГГ), 7, 9, 13, Новый) и посёлок Дорожников, планируется строительство 8-го микрорайона.

Список улиц:
 Центр города: Строителей, Мира, Ермакова, Буровиков, Коммунальная, Молодёжная, Комсомольская, Кедровая, Северо-Восточный проезд, проспект Нефтяников, площади Победы, Нефтяников.
 Микрорайон «Новый»: Викулова, Северная, Новая, Выходцева, Осенняя, Рабочая, Речная, Береговая, Колтогорская, Южный переулок.
 Посёлок Дорожников: Вахская, Энтузиастов, Снежная, Таёжная, Зелёная.

Экономика

Промышленность 
Стрежевой — город нефтяников, работающих в компании АО «Томскнефть». Центр добычи нефти и газа Советско-Соснинского месторождения. Нефтепровод на Анжеро-Судженск, газопровод на Кузбасс. Существует ряд предприятий:

 ООО «Энергонефть-Томск»;
 ООО «Нефтепромремонт»;
 ООО «СибПромСтрой»;
 ООО «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод»;
 ООО «Стрежевской дорожно-ремонтно-строительный участок»;
 ООО «Томскнефтегазгеофизика»;
 ООО «Монтажно-наладочное управление»;
 ООО «Аутсорсинг»;
 ООО ЧОП «Крон»;
 ОП «Новомет-Стрежевой»;
 ООО «АвтоСоюз»;
 ООО «ЦИТ»;
 ООО «Стрежевская Сервис-Экология»;
 ПАО «Транснефть — Сибирь», РНУ «Стрежевой»;
 Филиал ООО «РН-Сервис»;
 Филиал ООО «РН-Транспорт»;
 Филиал ООО «СГК-Бурение»;
 Филиал ООО «Альянс-Энерджи»;

Также здесь развита сельскохозяйственная отрасль — коллективное фермерское хозяйство ИП Бойченко А. А., занимающееся производством и реализацией мясомолочных продуктов. В связи с наличием тесных связей в области транспорта, торговли, общих рынков труда и недвижимости разрабатывается проект вхождения Стрежевого в Нижневартовскую агломерацию ХМАО.

Транспорт 
Транспортная инфраструктура в Стрежевом представлена автомобильным, речным и воздушным сообщением. Ближайший речной порт Колтогорск находится в 10 км от Стрежевого на реке Обь. Ближайшая железнодорожная станция располагается в 63 км от Стрежевого, в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Городская автобусная сеть представлена четырьмя городскими (1, 2, 3, 4) и тремя дачными (106, 108, 109) маршрутами. Автобусы работают по расписанию с интервалами от 30 минут и выше. Работают автобусы ГАЗ-3221 (город), ПАЗ-3205, ПАЗ-4234 и ЛиАЗ-5256 (дачи). Все маршруты обслуживает ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение». Стоимость проезда по городу — БЕСПЛАТНОЕ.  Таксомоторные перевозки осуществляют около десяти служб легкового такси, проезд 80-100 рублей.

Междугороднее автобусное сообщение действует по маршрутам «Стрежевой — Нижневартовск» (№ 672) и «Стрежевой — Александровское» (без номера).

Внешний автомобильный транспорт из-за отсутствия дорог первоначально был неразвит. Положительные сдвиги наметились в 2010-х годах в связи с реализацией одного из элементов проекта Северной Широтной магистрали — 30 октября 2014 года открыт капитальный мост через реку Вах)до этого для преодоления реки использовались понтонный мост и паром). Таким образом, единственная круглогодичная автодорога связывает город с соседним Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, в первую очередь с Нижневартовском. Вторая дорога с паромной переправой в Медведево позволяет попасть в Александровское и на основные зимники. С областным центром Томском автодорожная связь отсутствует. В холодное время года добраться до Томска можно по зимнику через Каргасок, действует также зимник через Игольско-Таловое месторождение в Новосибирскую область (так называемый «Орловский» зимник).

Речной транспорт до недавнего времени был ведущим для города по доставке грузов, с развитием автотранспорта его роль уменьшается, но сохраняется функция паромных перевозок и доставки строительных материалов, крупногабаритных грузов. Речной порт Колтогорск находится в 10 км от города. Работают пассажирские теплоходы до Каргаска, Нижневартовска и Сургута. Паромы ходят до Медведево и до Каргаска. Паром до Медведево ходит 4 раза в сутки. Паром Колтогорск — Каргасок ходит 3 раза в неделю, время в пути — сутки вниз по течению и до полутора суток при движении вверх. Заходит в Медведево, Александровское, Лукашкин Яр и другие населённые пункты. Очередь на этот паром может растягиваться на несколько суток.

Воздушный транспорт с момента основания города вплоть до открытия моста через Вах являлся ведущим средством пассажирского сообщения города с другими городами. В 1997—2000 годах в Стрежевом базировалась авиакомпания «Стрежевские авиалинии», в лётном парке которой находились самолёты Ан-24 и Як-42. Аэропорт расположен в 2 км от города, из него выполняются авиарейсы в Томск, Новосибирск, удалённые вахтовые посёлки. Пассажиропоток аэропорта небольшой — 40-50 тысяч человек в год. После упрощения дорожного сообщения с Нижневартовском жители Стрежевого начали активно летать через более развитый аэропорт этого города. В 2016—2018 годах аэропорт Стрежевого находился в состоянии банкротства. 11 июля 2011 года в окрестностях города произошла авиакатастрофа самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевшего из Томска в Сургут, погибли семь человек.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Основа ЖКХ в городе — ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение»: в том числе газовая служба, цеха «Спецавтохозяйство», «Теплоснабжение», «Водоканал», «Жилище».

Культура 

В Стрежевом работает несколько культурных центров:
 Историко-краеведческий музей;
 Музей Томской нефти (находится в ЦДОД);
 МКУ «Библиотечно-информационная система»;
 Дворец искусств «Современник»;
 Концертный зал Детской школы искусств (открыт 02.09.2016 г.);
 Дизайн театр-мод «Мистификация»;* Дизайн театр-мод «Мистификация»;

 Клуб бального танца «Серпантин»;
 Ансамбль народного танца «Русские узоры»;
 Ансамбль современного и эстрадного танца «Сюрприз»;
 Ансамбль народной песни «Ваталинка».

 День города
День города в Стрежевом формально празднуется в первую субботу сентября, однако в 2013 году он праздновался в последнюю субботу августа. Мероприятия бывают разнообразными. Это практически единственный день в году, когда в Стрежевой приезжают знаменитые всероссийские певцы и музыканты. Также из Нижневартовска приезжает Духовой оркестр, который также приезжает и на 9 мая.

Образование 
В Стрежевом 11 детских садов и 9 средних общеобразовательных школ (из них одна коррекционная, ещё одна — вечерняя), в которых учится более пяти тысяч детей (по состоянию на 2016 год).

В 1969 году начала действовать первая Стрежевская школа № 1 (и в 2012 году она стала так же первой в городе гимназией), с 1973 — № 2, с 1979 — № 3, с 1984 — № 4, с 1989 — № 5 и № 6, с 1992 — № 7, а с 1998 — № 8 (коррекционная). Также в городе есть вечерняя школа, филиалы Жирновского нефтяного техникума, Томского промышленно-гуманитарного колледжа, информационно-консультационный центр ТГАСУ.

 Центр дополнительного образования детей;
 Детская школа искусств (музыкальное и художественное отделения);
 Центр экологического воспитания детей;

 Учебный центр Томскнефти, производит обучение по нефтяным специальностям;
 Частные школы развития «Сияние» и другие.

Спорт 
 Спортивно-развлекательный центр «Оскар»;
 Молодёжный оборонно-спортивный клуб «Десантник»;
 Станция юных туристов;
 Спортивно-оздоровительные комплексы «Нефтяник», «Кедр», «Буровик»;
 Стадион «Нефтяник»;
 Крытый каток с искусственным льдом «Витязь»;

В феврале 2021 года Стрежевой официально присоединился к международному движению паркран, став 54 городом России, где представлено движение

Религия 
Храмы и другие религиозные организации:
 Церковь Святителя Николая Чудотворца
 Церковь всех Святых Сибирских
 Часовня Святого Князя Владимира
 Христианский центр Евангельской веры «Слово Жизни»
 Мечеть «Аль-Хаят»

Средства массовой информации

Газеты 
 «Северная звезда» — основана в 1942 г., бывшая районная газета. 
 «Томская нефть» — основана в 1991 г., корпоративная газета «Томскнефти».

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования «город Стрежевой»

Литература 
 Энциклопедия Томской области. [в 2 т.] / Адм. Том. обл., Том. гос. ун-т; [редкол.: Г. В. Майер (председатель) ; Н. М. Дмитриенко (науч. ред.) и др.]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2008—2009.
 Т. 1 : А — М. — 2008. — 463 с. : ил., портр., XVI л. ил., портр. — ISBN 978-5-7511-1895-2 (в пер.).
 Т. 2 : Н — Я. — 2009. — [4], 469—999 с. : ил., портр., XXV—XXXII с. ил. — С. XVII—XXIV в изд. отсутствуют. — Имен. указ.: с. 949—989. — ISBN 978-5-7511-1917-1

Города Томской области
Города на Оби
Городские округа Томской области